Treumann ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Emil Rudolf Treumann (1835–1910), königlich preußischer Generalmajor
 Josef Treumann (1846–um 1904), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller deutscher Herkunft 
 Julian Treumann (1841–1910), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Karl Treumann (1823–1877), österreichischer Schauspieler, Theaterleiter und Schriftsteller
 Louis Treumann (1872–1943), österreichischer Sänger und Schauspieler
 Otto Heinrich Treumann (1919–2001), deutsch-niederländischer Grafiker
 Wanda Treumann (1883–1963), deutsche Schauspielerin und Filmproduzentin